Lumsden kan syfta på:

 Lumsden (skotsk klan) – en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn

Geografi

Kanada 

 Lumsden (ort i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 Lumsden (ort i Kanada, Saskatchewan),

Nya Zeeland 

 Lumsden, Nya Zeeland, ort i Southland, Southland District,